Эльгета (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Дева. Занимает площадь 16,83 км². Население — 1079 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 61 км.

История 
Город основан в 1335 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Elgeta | Эльгета // Герника: электронный журнал о баскской культуре, ISSN 1998-5096

Муниципалитеты Гипускоа